Polska Federacja Aikido – ogólnopolskie stowarzyszenie skupiające kluby aikido. Zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Wojewódzki w Warszawie 1 sierpnia 1990 pod numerem RSt7„B”. 

PFA jest uważana za kontynuację istniejącej w latach 80. organizacji Aikikai Polska, której kilkukrotne próby rejestracji spotkały się z odmową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Członkami założycielami PFA były kluby z Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry, Nowego Sącza i Opola. 

PFA kontynuowała nawiązane we wcześniejszych latach kontakty z Hombu Dojo w Tokio (Światowe Centrum Aikido) oraz Międzynarodową Federacją Aikido. 1 grudnia 1991 Polska Federacja Aikido została uznana przez Aikikai za organizację narodową reprezentującą w Polsce aikido stworzone przez Morihei Ueshibę. W wyniku tego PFA została członkiem Międzynarodowej Federacji Aikido, co nastąpiło podczas VI Kongresu MFA w Tajpej w 1992.

W roku 2004, w wyniku narastającego konfliktu w organizacji, część instruktorów odeszła z PFA. Powołali oni do życia Polskie Stowarzyszenie Aikido (PSA).

Władze organizacji 
Funkcjonowanie Polskiej Federacji Aikido reguluje ustawa Prawo o stowarzyszeniach. 

W wyniku ustaleń podjętych przez Walne Zgromadzenie PFA w marcu 2002 została wydzielona funkcja Prezydenta PFA. W grudniu 2004 nadzwyczajny Walny Zjazd przyjął poprawke do statutu, tworzącą Radę Techniczną PFA.

Organy PFA to:
 Walny Zjazd Delegatów
 Prezydent – pełni rolę koordynacyjną oraz reprezentuje PFA przed urzędami i instytucjami administracyjnych, a także w kontaktach międzynarodowych. Obecnie tę funkcję pełni Jerzy Pomianowski. 
 Zarząd Główny – odpowiada za całość spraw bieżących PFA od 2009r. z prezesem Wojciechem Brożyńskim
 Rada Techniczna – stała komisja programowa i egzaminacyjna, posiadająca m.in. uprawnienia kontroli uchwał zarządu w sprawach szkoleniowych. Obecnie w skład Rady wchodzą:
 Jerzy Pomianowski (6 dan)
 Marian Wiśniewski (6 dan)
 Jerzy Sapiela (6 dan)
 Paweł Bernaś (5 dan)
 Robert Jerzy Krac (5 dan)

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna PFA

Aikido w Polsce
Stowarzyszenia sportowe i turystyczne